Matschawariani ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksi Matschawariani (1913–1995), georgischer Komponist
 Muchran Matschawariani (1929–2010), georgischer Dichter